Тайшин (Тайшина) — фамилия.

Известные носители 
 Тайшин, Пётр Петрович (ум. 1736) — калмыцкий тайша, сын Чакдор-Джаба и Хандаги, дочери джамбуйлукского мурзы. 
 Тайшина, Анна (урождённая Церен-янжи; ум. 1742) — калмыцкая княгиня.
 Тайшина, Екатерина — заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).